La famille de Selys Longchamps est une famille de la noblesse belge originaire de la principauté de Liège et dont l'ascendance prouvée remonte à 1575.

Lignage  

En 1656, Michel de Selys, ancien bourgmestre de Liège, reçut en même temps que ses frères Hubert et Godefroid, un titre nobiliaire de  Ferdinand III du Saint-Empire romain germanique. Son petit-fils, Walter de Selys, reçut en 1699 de Léopold Ier du Saint-Empire le titre de Baron du Saint-Empire, transmissible à tous les héritiers. Il épousa Marie-Catherine Fabricius, fille d'Anne-Françoise de Longchamps. Les générations suivantes prirent le patronyme de « de Selys Longchamps ».
 Jean de Selys (†1618), époux de Catherine de Mellinx, puis de Catherine Potesta
Michel de Selys (voir ci-dessus), époux de Marie de Hocht
François de Selys (1626-1681), époux de Jeanne de Liverlo (†1704)
Walter de Selys (1663-1711) (voir ci-dessus), époux de Marie de Fabricius (†1748)
Michel de Selys (1701-1771), époux de Marie-Thérèse de Borman
Michel-Laurent de Selys Longchamps (1759-1837), aristocrate et homme d'État ;
Edmond de Selys Longchamps (1813-1900), fils de Michel-Laurent, zoologiste et homme d'État ;
Raphäel de Selys Longchamps (1841-1911), fils d'Edmond, officier, photographe amateur ;
Maurice de Selys Longchamps (1876-1960), fils de Raphaël, ancien propriétaire de l'hôtel de Sélys-Longchamps de 1910 à 1960, auquel il a donné son nom ;
 (1880-1966), fils de Raphaël, officier et homme d'État ;
 (1914-1982), fils de Raymond, officier ;
 (1910-1983), fils de Raymond, aristocrate et diplomate ;
Sybille de Selys Longchamps (1941-), fille de François, et mère de Delphine Boël ;
Jean de Selys Longchamps (1912-1943), fils de Raymond, aviateur, héros de la Deuxième Guerre mondiale ;
 (1906-1990), fille de Raymond, résistante ;
 (1846-1912), fils d'Edmond, homme d'État ; 
 Marc de Selys Longchamps (1875-1963), fils de Walthère, zoologiste et biologiste marin, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique (1936-1948) ;
Hector de Selys Longchamps (nl) (1878-1957), fils de Walthère, homme politique et avocat ;
 Edgard de Selys Longchamps (1882-1951), fils de Walthère ;
 Micheline de Selys Longchamps (1912-1983), résistante. Épouse de Charles de Hepcée, aviateur, héros de la Deuxième Guerre mondiale ;
 Walter de Selys Longchamps (1915-1985)
 Michel de Selys Longchamps (1941-2019)
Gérard de Selys Longchamps (1944-2020), journaliste ;
 Anne de Selys Longchamps
 Marc de Selys Longchamps
 Sophie de Selys Longchamps 
 Laurent 
 Stephanie
 Charles de Selys Longchamps (1916-1995)
 Marie de Selys Longchamps
 François de Selys Longchamps
Solange de Selys Longchamps
Camille de Selys Longchamps
Pierrette de Selys Longchamps
Amanda de Selys Longchamps
Amanda-Laurence de Selys-Longchamps (1809-1838). Fille de Michel-Laurent. Elle épouse le baron Hyacinthe de Chestret de Haneffe ;
Léonie de Waha (1836-1926). Fille d'Amanda-Laurence, pédagogue, féministe, philanthrope belge et militante wallonne.

Bibliographie 
 Jules Coen, Michel-Edmond de Sélys-Longchamps [sic] 1813-1900 Gentilhomme savant et démocrate, 1982.
 Oscar Coomans de Brachène, État présent de la noblesse belge, Annuaire de 1981, première partie Sa-Se, Bruxelles, 1981, .
 Jean-François Houtart, Anciennes familles de Belgique, Recueil LXI de l'Association royale Office généalogique et héraldique de Belgique, Bruxelles, 2008, .
 Pierre Hanquet, Les Liverlo à Liège, dans Société des Bibliophiles liégeois, 1963, .
Catalogue de la bibliothèque du baron Walter de Selys Longchamps, Liège, 1936, accessible en texte intégral sur NordNum.

Voir aussi 
 
 Élodie de Sélys (1979-), journaliste
 Hôtel de Sélys-Longchamps, hôtel particulier à Liège
 Château de Sélys-Longchamps à Waremme
 Monument Jean de Selys Longchamps

Notes et références

Notes

Références

Famille belge
Famille originaire de la principauté de Liège